Schellong ist der Familienname folgender Personen:

 Dieter Schellong (1928–2018), deutscher evangelisch-reformierter Theologe
 Franz Schellong (1836–1912), Richter am Preußischen Oberverwaltungsgericht 
 Fritz Schellong (1891–1953), deutscher Mediziner und Hochschullehrer
 Günther Schellong (1926–2015), deutscher Pädiater und Hochschullehrer
 Hubertus Schellong (* 1941), deutscher Chirurg
 Otto Schellong (1858–1945), Arzt, Anthropologe, Ethnologe und Sprachforscher bei den Papua
 Sebastian Schellong (* um 1958), deutscher Mediziner und Hochschullehrer

Siehe auch:
 Schellong-Test, medizinisches Untersuchungsverfahren
 „Schellongowen“, siehe Kalinowo #Persönlichkeiten